Plusieurs personnalités s'appellent Lafayette ou La Fayette, ainsi que de nombreux toponymes et autres noms dérivés, presque tous du nom du principal porteur du nom, Gilbert du Motier de La Fayette, acteur important de la guerre d'indépendance des États-Unis (de 1775 à 1783), de la Révolution française (1789) et des Trois Glorieuses (1830). Ce nom provient originellement de l'occitan faieta, désignant une hêtraie.

Personnalités 
Lafayette ou La Fayette a été porté par : 
 Andrée Lafayette (1903-1989), actrice française ;
 Charles Calemard de Lafayette (1815-1901), député de la Haute-Loire, poète français ;
 François de La Fayette (1590-1676), évêque de Limoges ;
 Georges Washington de La Fayette (1779-1849), fils de Gilbert du Motier, marquis de La Fayette ;
 Gilbert de La Fayette (v. 1380-1464), seigneur de la Fayette, maréchal de France ;
 Gilbert de La Fayette (1757-1834), acteur important de la guerre d'indépendance des États-Unis (de 1775 à 1783), de la Révolution française (1789) et des Trois Glorieuses (1830), dit « le Héros des deux Mondes » ;
 James Armistead Lafayette, espion sous les ordres du Marquis de Lafayette qui a fourni des informations de grande importance lors de la Bataille de Yorktown ;
 Jean-François Calemard de Lafayette (1781-1829), magistrat, député de la Haute-Loire de 1824 à 1829 ;
 Louise de La Fayette (1618-1665), favorite de Louis XIII, devenue visitandine sous le nom de sœur Louise-Angélique ;
 Marie-Madeleine de La Fayette (1634-1693), écrivain, auteur de La Princesse de Clèves ;
 Pierre Calemard de Lafayette (1783-1873), médecin, député de la Haute-Loire de 1836 à 1842 ;
 Famille Motier de La Fayette (-e siècles) ;
 Famille Calemard de Lafayette.

Toponymes

En France 
 Aix-la-Fayette, commune dans le petit robinet Puy de Dôme. Fut le premier fief de la famille de La Fayette
 Chavaniac-Lafayette, commune de la Haute-Loire où naquit le célèbre général La Fayette (Gilbert du Motier de La Fayette)
 Résidence Lafayette, ancienne cité américaine qui existe sur le territoire de Dangé-Saint-Romain depuis la fin des années 1950 et qui fut initialement baptisée Lafayette Village, en hommage au célèbre général et marquis

Aux États-Unis

Cités des États-Unis 
 LaFayette (Alabama)
 LaFayette (Géorgie)
 La Fayette (Illinois)
 Lafayette (Californie)
 Lafayette (Colorado)
 Lafayette (Indiana)
 Lafayette (Louisiane), « capitale » de l'Acadiane
 LaFayette (Kentucky)
 Lafayette (Minnesota)
 Lafayette (New Jersey)
 LaFayette (New York)
 Lafayette (Ohio)
 Lafayette (Oregon)
 Lafayette (Tennessee)
 Lafayette (Wisconsin)

Comtés des États-Unis

Avenues et places des États-Unis 
 Place Lafayette à Washington, D.C., faisant partie du Parc du Président, près de la Maison-Blanche et inscrit dans le District historique du parc Lafayette
 Lafayette Square situé dans le quartier historique de Saint-Louis dans l'État du Missouri

Afrique du nord 
 Lafayette (Tunis), Tunisie
 Lafayette, Algérie (à l’époque coloniale, la ville de Bougaa portait ce nom)

Bâtiments et unités militaires et civils 
 La Fayette, un porte-avions américain ;
 La Fayette, une frégate de type La Fayette ;
 La Fayette, le nom pris par le paquebot Normandie lorsque les Américains l'ont rebaptisé le  ;
 Lafayette, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique en service de 1864 à 1906 ;
 Lafayette, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique en service de 1915 à 1940 ;
 Lafayette, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique en service de 1930 à 1939 ;
 Escadrille La Fayette, Première Guerre mondiale ;
 Brigade La Fayette ;
 Classe Lafayette, une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins,
 , son navire de tête.

Divers 
 Galeries Lafayette, enseigne de grands magasins 
 Galeries Lafayette Haussmann, grand magasin parisien situé sur le Boulevard Haussmann
 Groupe Galeries Lafayette, groupe français de distribution
 Lafayette Conseil, réseau d'enseignes de magasins d'optique et de pharmacie/parapharmacie à bas coûts
 Émetteur de Lafayette
 Concorde La Fayette, gratte-ciel parisien du  de Paris
 (23244) Lafayette, astéroïde
 Opera Lafayette, compagnie américaine d'opéra
 La Fayette, cratère vénusien, nommé ainsi en l'honneur de Madame de La Fayette
 Lafayette, groupe de rock français

Titres 
 La Fayette, film français de Jean Dréville (1961)
 Lafayette, album de CharlÉlie Couture, enregistré à Lafayette (Louisiane) (2016)

Articles connexes 
 Famille Motier de La Fayette 
 Famille Calemard de Lafayette

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis
Famille d'Auvergne
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France